Ра́кові ши́йки — задня їстівна частина тіла раків, а також похідні від неї назви:
 Ракові шийки — народна назва гірчака зміїного;
 Ракові шийки — сорт карамельних цукерок.